Forgon Mihály (1885–1914) történész
 Forgon Mihály (1919–2010) sebész